Le Colisée peut faire référence à :
 le Colisée, ancien amphithéâtre situé à Rome
 le Colisée, parc régional de loisirs situé à Paris au .
 Le Colisée, salle de cinéma à Nîmes (classée MH en 2015)
 le Colisée ou Théâtre de Roubaix, la salle du Centre chorégraphique national Roubaix - Hauts-de-France à Roubaix.
 Le Colisée est une salle omnisports située à Chalon-sur-Saône principalement utilisée par l'Élan sportif chalonnais, club de basket-ball évoluant en Pro A.
 Colisée est un projet de salle omnisports située à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis)
 Le Colisée de Séville (Espagne).
 plusieurs salles de cinéma au Maroc, dont :
 le Colisée à Casablanca, conçu en 1928 par l'architecte français Pierre Jabin,
 le Colisée à Marrakech, conçu en 1953 par l'architecte français Georges Peynet,
 le Colisée à Rabat.
 le Comité de liaison pour la solidarité avec l'Europe de l'Est, dont l'acronyme est COLISEE.